Monaster Banja – żeński klasztor prawosławny w Czarnogórze
 Monaster Banja – męski klasztor prawosławny w Serbii